Гне́зно:
 Гнезно — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Гнезненский повят.
 Гнезно — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Гнезненский повят, Великопольское воеводство.
 Гнезно — агрогородок в Волковысском районе Гродненской области Белоруссии.